Het Open Europees kampioenschap powerlifting 2015 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 38e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Duitse stad Chemnitz van 6 tot 9 mei 2015.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2015
Sport in Chemnitz
Sportevenement in Saksen